Hennegau steht für:
 Grafschaft Hennegau, die historische Grafschaft auf dem heutigen Gebiet Belgiens und Frankreichs
 Provinz Hennegau, die heutige belgische Provinz in der Wallonie